Club Deportivo Plaza Amador é um clube de futebol do Panamá, sediado na Cidade do Panamá.

História 
O clube foi fundado em 1955.

Elenco atual 
Atualizado em 6 de maio de 2021.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Ligações externas
 

Plaza Amador
Clubes de futebol fundados em 1955
Cidade do Panamá